Соревнования по бегу на 60 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Милане прошли 6 марта 1982 года во Дворце спорта «Сан-Сиро».

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 50 метров являлся Мариан Воронин из Польши.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WB — Высшее мировое достижение | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 19 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 
Финал в беге на 60 метров у мужчин состоялся 6 марта 1982 года. Мариан Воронин в четвёртый раз подряд выиграл короткий спринт на зимнем чемпионате Европы. Валентин Атанасов и Бернар Петибуас впервые в карьере стали призёрами континентального первенства.

Примечания

Ссылки 
 

бег